Holly Sweet é uma atriz pornográfica Transsexual.

Premiações

2007 AVN Award for Transsexual Performer of the Year (nominee)
2009 AVN Award for Transsexual Performer of the Year (winner)

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos